

Кранберрі Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсільванія
 Кранберрі Тауншип — селище в окрузі Венанго, штат Пенсильванія